Прва лига Србије у фудбалу у сезони 2006/07. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије након растављања Србије и Црне Горе и расформирања бивше заједничке друге лиге и то је други степен такмичења у Србији.

Састав Прве лиге Србија у сезони 2006/07.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Поз = Позиција; ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; П = Поражен; ГД = Постигао голова; ГП = Примио голова; ГР = Гол-разлика; Бод. = Бодова

Доигравање за Суперлигу

Полуфинале

Прва утакмица

Друга утакмица 

Напредак победио са 2:0 у укупном резултату; БСК Борча победила са 4:2 у укупном резултату

Финале доигравања клубова Прве лиге 

Напредак победио са 3:2 у укупном резултату

Утакмица за пласман у Суперлигу 
Десетопласирани тим Суперлиге Србије у сезони 2006/07. (ФК Борац Чачак) игра против победника доигравања за Суперлигу у коме су учествовала четири тима која су заузела од трећег до шестог места у Првој лиги.

 Иако је у баражу за улазак у Суперлигу изгубио од Борца, Напредак се ипак пласирао у Суперлиги уместо Младости из Апатина, која је од такмичења одустала због финансијских проблема.

Види још 
 Друга лига Србије и Црне Горе у фудбалу 2005/06.
 Суперлига Србије у фудбалу 2006/07.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт - prvaligasrbije.com
 Сезона 2006/07 на srbijasport.net

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.